Le tournoi de tennis de Las Vegas est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980 II se dispute du 15 au .

Andrea Jaeger remporte le simple dames. En finale, elle bat Hana Mandlíková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Anne Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Las Vegas
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980 II
Las Vegas II
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en septembre 1980